Рифаа:

 Рифаа ат-Тахтави (1801—1873) — египетский просветитель, общественный деятель и писатель.
 Рифаа ат-Тикрити (1937—1999) — иракский политический деятель.